Het seizoen 2009/2010 van AGOVV Apeldoorn was het zevende jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Apeldoorn. De club kwam uit in de Eerste Divisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Onder leiding van trainer-coach John van den Brom, bezig aan zijn derde seizoen in Gelderland, eindigde AGOVV op de zesde plaats in de eindrangschikking, de beste prestatie uit de clubgeschiedenis. In de eerste ronde van de play-offs promotie/degradatie was AGOVV tot tweemaal toe niet opgewassen tegen FC Eindhoven. Van den Brom werd bijgestaan door twee oud-profvoetballers: Peter van Vossen en Marco Heering.

In het bekertoernooi verloor de club in de tweede ronde op eigen veld van eredivisionist Ajax (1-2). Topscorer werd aanvaller Nacer Chadli met 17 treffers in 37 competitieduels.

Eerste divisie

KNVB-beker

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van AGOVV Apeldoorn

Voetnoten

 2009/10
AGOVV Apeldoorn